Håkan Loob, švedski hokejist, * 30. julij 1960, Visby, Švedska.

Loob je veljal za enega najboljših hokejskih napadalcev svojega časa, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala. Trojno krono je osvojil kot prvi istočasno kot rojaka Tomas Jonsson in Mats Näslund. 

Kariero je začel pri domačem švedskem klubu Karlskrona IK, se preselil v Färjestads BK, nato pa v ligi NHL igral za Calgary Flames, kjer je leta 1989 osvojil Stanleyev pokal, kariero pa končal ponovno pri Färjestads BK leta 1996. Za Švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik ene zlate medalje, in štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh zlatih in ene srebrne medalje. 

Leta 1998 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 78
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karlskrona IK
| Division 1 (SWE)
| 78/79
|
| 23
| 23
| 9
| 32
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Elitserien
| 79/80
|
| 36
| 15
| 4
| 19
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 7
| 2
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Elitserien
| 80/81
|
| 36
| 23
| 6
| 29
|
| 14
|
| 7
| 5
| 3
| 8
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Elitserien
| 81/82
|
| 36
| 26
| 15
| 41
|
| 28
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Elitserien
| 82/83
|
| 36
| 42
| 34
| 76
|
| 29
|
| 8
| 10
| 4
| 14
|
| 6
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 83/84
|
| 77
| 30
| 25
| 55
|
| 22
|
| 11
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 6
| 4
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 84/85
|
| 78
| 37
| 35
| 72
|
| 14
|
| 4
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 85/86
|
| 68
| 31
| 36
| 67
|
| 36
|
| 22
| 4
| 10
| 14
|
| 6
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 86/87
|
| 68
| 18
| 26
| 44
|
| 26
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 8
| 5
| 4
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 87/88
|
| 80
| 50
| 56
| 106
|
| 47
|
| 9
| 8
| 1
| 9
|
| 4
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 88/89
|
| 79
| 27
| 58
| 85
|
| 44
|
| 22
| 8
| 9
| 17
|
| 4
|-
| Färjestads BK
| Elitserien
| 89/90
|
| 40
| 22
| 31
| 53
|
| 24
|
| 10
| 9
| 5
| 14
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 4
| 7
| 11
| +10
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Elitserien
| 90/91
|
| 40
| 33
| 25
| 58
|
| 16
|
| 8
| 6
| 4
| 10
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 2
| 7
| 9
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Elitserien
| 91/92
|
| 40
| 37
| 29
| 66
|
| 12
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 4
| 4
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Elitserien
| 92/93
|
| 40
| 25
| 26
| 51
|
| 28
|
| 3
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Elitserien
| 93/94
|
| 22
| 9
| 11
| 20
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Division 1 (SWE)
| 93/94
|
| 17
| 13
| 21
| 34
|
| 8
|
| 3
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 4
| 5
| 9
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Elitserien
| 94/95
|
| 40
| 14
| 24
| 38
|
| 70
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Elitserien
| 95/96
|
| 40
| 17
| 32
| 49
|
| 37
|
| 8
| 4
| 4
| 8
|
| 27
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |972
| bgcolor="#7FFF00" |530
| bgcolor="#7FFF00" |540
| bgcolor="#7FFF00" |1070
| bgcolor="#7FFF00" |+16
| bgcolor="#7FFF00" |529
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |132
| bgcolor="#7FFF00" |72
| bgcolor="#7FFF00" |55
| bgcolor="#7FFF00" |127
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |73
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1980
Hokejisti Karlskrona IK
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih
Zmagovalci Stanleyjevega pokala